Die International Lawn Tennis Challenge 1936 war die 31. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug.

Im Kontinentalplayoff setzte sich Australien gegen das Deutsche Reich durch, unterlag aber im anschließenden vom 25. bis 28. Juli stattfindenden Finale Titelverteidiger Großbritannien mit 3:2. Es war dies der bisher neunte Titel Großbritanniens, und bereits der vierte in Folge.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 24 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone

Amerikazone

Das Turnier 
In den folgenden Darstellungen ist der Gastgeber einer jeweiligen Partie kursiv, sowie der Sieger fett gedruckt. Spiele ohne markiertem Gastgeber fanden auf neutralem Boden statt.

Europazone

Amerikazone

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegte Australien über das Deutsche Reich.

Finale 
Im Finale zwischen Großbritannien und Australien konnte sich der britische Titelverteidiger mit 3:2 durchsetzen.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1936
Tennisturnier 1936